In 2000 werd de zestiende editie van de Amílcar Cabral Cup gespeeld. Het toernooi werd gespeeld in Mindelo, Kaapverdië. Voor dit toernooi werd het Estádio da Várzea gebruikt, het nationale stadion van Kaapverdië. Oorspronkelijk stond het toernooi gepland tussen 27 november en 5 december 1999. Door de slechte weersomstandigheden werd het toernooi echter verplaatst naar mei 2000. Op dit toernooi won het elftal van Kaapverdië door in de finale Senegal te verslaan (1–0). Guinee werd derde. In de troostfinale versloegen zij Mali (2–0).

Groepsfase

Groep A

Sierra Leone kwam te laat. De wedstrijd ging niet door en de winst ging naar Senegal.

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe links

Amilcar Cabral Cup
Voetbal in 2000
Voetbal in Kaapverdië
Sportevenement in Kaapverdië